Lauf an der Pegnitz – una città della Baviera
Lauf – un comune del Baden-Württemberg nel circondario Ortenaukreis
Lauf – un comune della Baviera nel circondario di Bamberg